Сэр Хью Чарльз Клиффорд (5 марта 1866 — 18 декабря 1941) — британский колониальный администратор.

Ранние годы 
Хью Клиффорд родился в Роухэмптоне, Лондон, будучи шестым из восьмерых детей генерал-майора сэра Генри Хью Клиффорда и его жены Жозефины Элизабет, урождённой Энстис; его дедом был Хью Клиффорд, 7-й барон Клиффорд Чадли.

Семья 
Клиффорд женился на Минне Беккет, дочери Гилберта Артура Беккета, 15 апреля 1896 года; в браке родилось трое детей — сын Хью Гиберт Фрэнсис Клиффорд и две дочери, Мэри Агнес Филиппа и Моника Элизабет Мэри. Минна Клиффорд умерла 14 января 1907 года.

24 сентября 1910 года Хью Клиффорд женился второй раз. Женой стал вдова Элизабет Лидия Розабелла Бонэм, дочь британского консула Эдварда Бонхэма из Брамлинга, графство Кент.

Карьера 
Хью Клиффорд намеревался последовать по стопам своего отца, известного колониального генерала, и вступить в Британскую армию. Однако позднее он решил поступить на гражданскую службу в Стрейтс Сетлментс, при помощи своего родственника, сэра Фредерика Уэлда, впоследствии губернатора Стрейтс Сетлментс. Затем Клиффорд перевёлся в Федерированные малайские государства, находившие под британским протекторатом. Клиффорд прибыл в Британскую Малаю в 1883 году, в возрасте 17 лет.

Сначала он стал кадетом в штате Перак. В течение своего 20-летнего пребывания в Пераке Клиффорд общался с малайцами и глубоко изучил их язык и культуру. Он служил в качестве британского резидента в Паханге в 1896—1900 и 1901—1903 годах и губернатором Северного Борнео в 1900—1901 годах.

В 1903 году он покинул Малаю, чтобы занять пост главного секретаря колонии в Тринидаде. Позднее он был назначен губернатором Золотого Берега (1912—1919), Нигерии (1919—1925), где даже инициировал выборы в Законодательный совет. Тогда же местные партии, «Народный союз» и Нигерийская национально-демократическая, подобно британскому парламенту, вошли в состав совета. С 1925 по 1927 год — Британский губернатор Цейлона. Он продолжал всё время писать рассказы и новеллы о жизни малайцев. Его последним назначением стала должность губернатора Стрейтс Сетлментс и пост британского Верховного комиссара в Малае с 1927 по 1930 год.

Клиффорд умер 18 декабря 1941 года в своём родном Роухэмптоне. Его вдова, Элизабет, умерла 30 октября 1945 года.

Награды 
Клиффорд стал Рыцарем-Командором ордена Святого Михаила и Святого Георгия в 1909 году, Рыцарь Великого (Большого) Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия в 1921 году и Рыцарь Большого Креста ордена Британской империи в 1925 году.

Примечания

Литература 
 Clifford, Hugh (1989) In Court and Kampung. Singapore : Graham Brash (Pte.) Ltd. ISBN 9971-4-9199-0
 First published as: East coast etchings. Singapore : Straits Times Press, 1896.
 Clifford, Hugh (1993) At the court of Pelesu and other Malayan stories. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1993.
 Clifford, Hugh (1992) Report of an expedition into Trengganu and Kelantan in 1895. Kuala Lumpur : MBRAS.
 «First published in the Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, v. 34 pt. 1 in 1961» --T.p. verso.
 «An expedition to Kelantan and Trengganu : 1895»--cover title.
 Clifford, Hugh (1989) Saleh : a prince of Malaya. Singapore : Oxford University Press.
 Originally published: A prince of Malaya. New York : Harper & Brothers, 1926.
 Clifford, Hugh (1978) Journal of a mission to Pahang : January is to April 11, 1887. Honolulu : University of Hawaii, Southeast Asian Studies Program.
 Clifford, Hugh (1970) In a corner of Asia; being tales and impressions of men and things in the Malay Peninsula. Freeport, N.Y. : Books for Libraries Press.
 Clifford, Hugh (1966) Stories by Sir Hugh Clifford. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
 Cowan, C. D. (Charles Donald)(1961) Nineteenth-century Malaya : the origins of British political control. London : Oxford University Press.
 Gailey, Harry A. (1982) Clifford, imperial proconsul. London : Rex Collings.
 Holden, Philip (2000) Modern subjects/colonial texts : Hugh Clifford & the discipline of English literature in the Straits Settlements & Malaya, 1895—1907. Greensboro, NC : ELT Press.

Губернаторы Цейлона
Рыцари Большого креста ордена Британской империи
Кавалеры Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия